

Мансурово — присілок, Бірський район, Башкортостан
 Мансурово — село, Первомайський район, Оренбурзька область
 Мансурово — село, Сафакулевський округ, Курганська область
 Мансурово — присілок, Учалинський район, Башкортостан